Ladmirault ist der Familienname folgender Personen:

 Paul Ladmirault (1877–1944), französischer Komponist
 Paul de Ladmirault (1808–1898), französischer General